Campionat Mundial de Ral·lis del 1982

Puntuació 

1982
Competicions esportives del 1982